Amerikai Egyesült Államok
Bellflower (Illinois)
Bellflower (Kalifornia)
Bellflower (Missouri)